Серия A 1999 () — 41-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Финальный этап

Лигилья

Финал

Группа вылета

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора 1999 на rsssf.com

1999
Эквадор
1999 год в Эквадоре